Ракитник може да се отнася за:

 Селищно образувание в община Варна
 Защитена местност в община Варна
 Растението ракитник (облепиха)